

Geografia
Lubin – città della Polonia
Lubin – comune rurale polacco
Distretto di Lubin – distretto polacco
Lübben (o Lubin) – città della Germania

Persone 
Antonio Lubin – letterato italiano
Arthur Lubin – regista e produttore cinematografico statunitense
David Lubin – mercante e filantropo polacco naturalizzato statunitense
Frank Lubin – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense di origini lituane
Lior Lubin – ex cestista e allenatore di pallacanestro israeliano
Siegmund Lubin – produttore cinematografico statunitense di origine tedesca

Altro 
20285 Lubin – asteroide della fascia principale
Lubin Studios – casa di produzione cinematografica statunitense dell'epoca del cinema muto
Villa Lubin – palazzo di Roma
Zagłębie Lubin – società calcistica polacca

Pagine correlate 
Saint-Lubin